Himbach kann stehen für:
 Himbach, Ortsteil der Gemeinde Limeshain im Wetteraukreis, Hessen
 Himbach (Bad Wurzach), Weiler im Ortsteil Ziegelbach der Stadt Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Himbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer (zum Neckar) vor Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Himbachgraben, linker Zufluss der Ammer vor Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg